Беллиферритер (; , Бале-ан-Эртери) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер). Является частью Гэлтахта.

В Беллиферритере в здании школы 1875 года постройки располагается музей полуострова Дингл (). В музее хранится архив подробного археологического обследования полуострова, проведенного в 1982-84 годах. В деревне находится католическая церковь Св. Винсента, построенная около 1865 года архитектором Дж. Дж. Маккарти (J.J. McCarthy).

Примечания

Ссылки 
 Музей полуострова Дингл (Músaem Chorca Dhuibhne)
Церковь Св. Винсента на сайте архитектурного наследия Ирландии www.buildingsofireland.ie 

Населённые пункты графства Керри